Соревнования по волейболу на III Всеафриканских играх проходили в июле 1978 года в Алжире (Алжир) с участием 8 мужских и (впервые) 7 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Туниса, у женщин — сборная Алжира.

Команды-участницы 
Участниками турнира у мужчин и женщин стали сборные команды Алжира (представители страны-хозяйки соревнований) и представители семи географических зон, на которые подразделяется Африканская конфедерация волейбола (максимум по одной команде у мужчин и женщин).

Система проведения турнира 
8 команд-участниц турнира у мужчин и 7 команд у женщин на предварительном этапе были разбиты на две группы. По 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 Нигерия — Камерун 3:0; Алжир — Маврикий 3:1.
 Камерун — Маврикий 3:0; Нигерия — Алжир 3:2.
 Нигерия — Маврикий 3:2; Алжир — Камерун 3:0.

Группа B 

 Берег Слоновой Кости — Гвинея 3:2; Египет — Тунис 3:1.
 Египет — Берег Слоновой Кости 3:0; Тунис — Гвинея 3:0.
 Египет — Гвинея 3:0; Тунис — Берег Слоновой Кости 3:0.

Плей-офф

Полуфинал 
 Нигерия — Берег Слоновой Кости 3:-
 Тунис — Алжир 3:-

Матч за 3-е место 
26 июля
 Алжир — Берег Слоновой Кости 3:2 (6:15, 15:9, 9:15, 15:12, 15:7)

Финал 
26 июля
 Тунис — Нигерия 3:2 (15:8, 8:15, 14:16, 15:13, 15:9)

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 Гвинея — Камерун 3:0; Алжир — Гана 3:0.
 Гана — Гвинея 3:1; Алжир — Камерун 3:0.
 Гана — Камерун 3:0; Алжир — Гвинея 3:0.

Группа B 

 Египет — Тунис 3:1.
 Нигерия — Египет 3:1.
 Нигерия — Тунис 3:0.

Плей-офф

Полуфинал 
 Нигерия — Гана 3:2
 Алжир — Тунис 3:1

Матч за 3-е место 
27 июля
 Гана — Тунис 3:2

Финал 
27 июля
 Алжир — Нигерия 3:0.

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 
 газета «Советский спорт» — № от 25.07.1978.

Волейбол на Африканских играх
1978 год в волейболе